Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1993 fand vom 4. bis 12. September in Finnland statt. Deutschland verteidigte den vierten Platz. Die Spiele fanden in Oulu und Turku statt. Italien gewann den Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Tabellendritten und -vierten spielten um die Plätze fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Finnland war als Gastgeber gesetzt. Die besten acht Mannschaften der Europameisterschaft 1991 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren Russland (ehemals Sowjetunion) als Titelverteidiger, der Zweite Italien, der Dritte Niederlande, der Vierte Deutschland, der Fünfte Bulgarien, der Sechste Jugoslawien, der Siebte Polen und der Neunte Frankreich.

22 Mannschaften spielten in zwei Runden um vier weitere Plätze. In der ersten Runde wurden die zwölf Teilnehmer in sechs Paarungen gelost, die mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurden. Die sechs Sieger bildeten mit zehn weiteren Mannschaften in der zweiten Runde vier Vierergruppen, in denen die Mannschaften gegen jeden Gegner zuhause und auswärts antraten. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1993
Volleyballveranstaltung 1993
Sportveranstaltung in Oulu
Sportveranstaltung in Turku
Volleyball (Finnland)